Classe Soldati (cacciatorpediniere)  – anche nota come classe Soldati I serie
 Classe Soldati (cacciatorpediniere) – il secondo gruppo di unità della classe, detto II serie
 Classe Soldati – pattugliatore di squadra